Panamerikanska mästerskapet i landhockey för damer 2009 var den tredje upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades på Bermuda.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Referenser 

Officiell hemsida

2009
2009 i Bermuda
Sportåret 2009
Internationella sportevenemang i Bermuda
Landhockey i Bermuda
Sportevenemang i Bermuda